Nezahualcóyotl – miasto w środkowym Meksyku
 Nezahualcoyotl – władca Texcoco